Delagrange ist der Familienname von:

 Léon Delagrange (1872–1910), französischer Bildhauer und Luftfahrtpionier
 Gabriel Delagrange (1715–1794), Schweizer Architekt
 Guillaume Delagrange (1664–1733), Schweizer Architekt
 Jean-Pierre Delagrange (1700–1763), Schweizer Architekt